American Gun – film statunitense del 2002 diretto da Alan Jacobs
American Gun – film statunitense del 2005 diretto da Aric Avelino